Hamburg Public Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hamburg Public Library (Hamburg, Iowa), NRHP-ID 83000359
 Hamburg Public Library (Hamburg, Pennsylvania), NRHP-ID 88002369